

Persone 
 Ayda Field (1979) – attrice televisiva statunitense
 Betty Field (1913-1973) – attrice cinematografica e teatrale statunitense
 Chelsea Field (1957) – attrice statunitense
 David Dudley-Field (1805-1894) – avvocato statunitense
 Dennis Field (...) – bobbista britannico
 Edgar Field (1854-1934) – calciatore inglese
 Elizabeth Field (1990) – pallavolista statunitense
 Erastus Salisbury Field (1805-1900)– pittore statunitense
 Frederick Field (1801-1865) – teologo ed esegeta biblico inglese
 George Field (1877-1925) – attore statunitense
 Henry Field (1878-1944) – lunghista statunitense
 Joan Field (1915-1988) – violinista statunitense
 John Field (1782-1837) – compositore e pianista irlandese
 John Field, all'anagrafe John Greenfield (1921-1991) – ballerino e direttore artistico britannico
 Louise Field (1967) – ex tennista australiana
 Marisa Field (1987) – pallavolista canadese
 Mark Field (1964) – politico britannico
 Mary Field, contessa di Rosse (1813-1885) – astronoma e fotografa inglese
 Maurice Field (1964) – ex rugbista a 15 proveniente dall'Irlanda del Nord
 Richard Field (1561-1624) – tipografo e editore inglese
 Ron Field, propr. Ronald Field (1934-1989) – regista teatrale e coreografo statunitense
 Sally Field (1946) – attrice cinematografica statunitense
 Sam Field, propr. Samuel Field (1998) – calciatore inglese
 Syd Field, propr. Sydney Alvin Field (1935-2013) – sceneggiatore statunitense
 Sylvia Field, nome d'arte di Harriet Louisa Johnson (1901-1998) – attrice statunitense
 Todd Field, William Todd Field (1964) – attore e regista statunitense
 Tony Field (1946) – calciatore britannico
 Virginia Field, propr. Margaret Cynthia Field (1917-1992) – attrice britannica

Altro
 2314 Field – asteroide della fascia principale
 Allianz Field – stadio di calcio situato a Saint Paul, Minnesota, Stati Uniti d'America
 Audi Field – stadio di calcio situato a Washington, Stati Uniti d'America
 Field – cittadina canadese nella Columbia Britannica
 Field Combat – videogioco arcade
 Ghiacciaio Field, in inglese Field Glacier – ghiacciaio nella Terra di Graham, Antartide
 Hayward Field – stadio polivalente situato a Eugene, Oregon, Stati Uniti
 IG Field – stadio polifunzionale situato a Winnipeg, Canada